Sant Vicenç è il nome di alcuni comuni spagnoli:
Sant Vicenç de Castellet – provincia di Barcellona
Sant Vicenç dels Horts – provincia di Barcellona
Sant Vicenç de Montalt – provincia di Barcellona
Sant Vicenç de Torelló – provincia di Barcellona